LLannaskede kan syfta på:

 Lannaskede socken – en socken i Småland
 Lannaskede landskommun – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1970
 Lannaskede församling – en församling i Vetlanda pastorat i Njudungs kontrakt i Växjö stift
 Lannaskede gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Landsbro i Växjö stift
 Lannaskede-Myresjö kyrka – en kyrkobyggnad mellan samhällena Landsbro och Myresjö i Växjö stift 1880–
 Lannaskede – en tidigare kyrkby i Lannaskede socken
 Lannaskede hälsobrunn – en tidigare kurort
 Lannaskede distrikt – ett distrikt i Vetlanda kommun och Jönköpings län 2016–